Жанет дос Сантос Аркейн (; родилась 11 апреля 1969 года в Сан-Паулу, Бразилия) — бразильская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Хьюстон Кометс», которой была выбрана на драфте ВНБА 1997 года на втором этапе элитного раунда под общим тринадцатым номером. Играла на позиции атакующего защитника.

Карьера в ВНБА 
Аркейн была одной из баскетболисток, выбранной на первом драфте ВНБА, который прошёл в 1997 году. Она была задрафтована под общим 13 номером во 2-м раунде элитного драфта командой «Хьюстон Кометс». Она играла на протяжении первых 7 сезонов ВНБА (1997—2003). Лишь только перед летней Олимпиадой 2004 она взяла перерыв, чтобы подготовиться к ней. Вместе со своими однокомандницами она выиграла первые четыре сезона ВНБА (1997—2000), а в 2001 она провела свой лучший сезон в карьере. Тогда она в среднем забивала по 18,5 очков за игру, что помогло Жанете стать самым прогрессирующим игроком того сезона, а также войти в первую сборную лиги.

Карьера за сборную 
Аркейн долгое время играла в сборной, которая с Жанет стала одной из лучших на планете в 1990—2000-х годах. Вместе с Аркейн, бразильянки выиграли чемпионат мира 1994, а также взяли 2 олимпийские медали: серебро в 1996 и бронзу в 2000.

Статистика выступлений в ВНБА

Среднестатистические показатели по сезонам 

Жирным выделены победные для «Хьюстона» сезоны ВНБА

Ссылки 
 Профиль Жанеты Аркейн на сайте WNBA
 Интервью ВНБА: «Никто не победит оригинала»

Баскетболисты Бразилии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по баскетболу
Игроки «Хьюстон Кометс»